Kujanpää est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1998), joueur finlandais de football
 (1904-1980), homme politique finlandais
 (né en 1959), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois